Kamal Zerdoumi est un poète né le 25 juillet 1953 à Casablanca au Maroc.

Biographie 
Kamal Zerdoumi est un poète né le 25 juillet 1953.

Son père, avocat , est algérien et sa mère est juive marocaine. Elle est mère au foyer. En 2018, il lui a écrit un poème, A ma mère.

En 1973, Kamal intègre l'université de Lille. Il y découvre des romans et auteurs français tels que Rimbaud ou Eluard. Pendant douze ans, Kamal a enseigné le français dans sa ville natale, puis trois ans dans les Hauts-de-France. Il se passionne pour la poésie et commence à écrire des poèmes à 19 ans.

Il entreprend, en 1973, des études de lettres modernes à l’université de Lille 3. Il obtient une maîtrise es lettres modernes, mention TB. Son travail portait sur les romans de Raymond Roussel, un écrivain déconcertant. Plus tard, il obtiendra un DEA sur LE CLEZIO.

En 1991, il écrit Nomades, son premier vrai poème qu'il publiera, plus tard, dans un recueil : Au gré de la lumière. Son recueil est publié dans une maison à compte d'auteur à Paris au mois de février 2005.

En 2011, il publie son deuxième recueil L'exil et la mémoire aux éditions L'Harmattan.

Le 18 août 2020 paraissent 23 de ses poèmes, dans le numéro double 172-173 de la revue Po&sie, préfacés par Claude Mouchard.

Oeuvres 
 Au gré de la lumière, 2005
 L'exil et la mémoire, 2011

Naissance en juillet 1953